Остья́ (, до 10 августа 2007 года — ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Рамбер-ан-Бюже. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01186.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км восточнее Лиона, в 45 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 82 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 39 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 26 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 57,1 %). Из 26 активных жителей работали 24 человека (16 мужчин и 8 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 13 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн